Пьер Луи Шарль де Файи (;  — ) — французский военачальник, участник австро-итало-французской войны и франко-прусской войн.

Биография 
Пьер де Файи родился 21 января 1810 года во французском городе Розуа-сюр-Сер (департамент Эна). Учился в Военной школе Сен-Сира. В 1828 году был зачислен в армию.

В 1854 году отличился в битве при Альме. В 1859 году, во время войны с Австрией, командовал дивизией в корпусе маршала Ньеля. В 1867 году стоял во главе корпуса, посланного на защиту Папы против Гарибальди, которого разбил при Ментане. В посланном им правительству докладе заключалась фраза, вызвавшая сильное негодование и вошедшая в поговорку: «Шасспо сделали чудеса» (имелись в виду ружья системы Шасспо, введённые во французской армии по его инициативе).

В 1868 году назначен сенатором.

В июле 1870 года, тотчас после объявления войны, Файи был поставлен во главе 5-го корпуса. 6 августа он не поспел во время на помощь Мак-Магону, вследствие чего последний был разбит при Вёрте. 30 августа он был застигнут врасплох саксонским кронпринцем на пути к Седану, разбит при Бомоне и попал в плен. В оправдание своих действий во время войны написал брошюру «Campagne de 1870. Operations et marches du 5-me corps jusqu’au 31 août» (Брюссель, 1871).

Награды
 Орден Почётного легиона, великий офицер (25 июня 1859)
 Орден Почётного легиона, кавалер (1842)
 Воинская медаль (26 декабря 1868)
 Медаль в память об Итальянской кампании
 Орден Бани, большой крест (Великобритания) 
 Крымская медаль (Великобритания)
 Орден Фридриха, большой крест (Королевство Вюртемберг)
 Орден Меджидие 2-й степени (Османская империя)
 Ментанский крест (Папская область)
 Орден Святых Маврикия и Лазаря, большой крест (Сардинское королевство)
 Серебряная медаль «За воинскую доблесть» (Сардинское королевство)

Ссылки 
 

Дивизионные генералы (Франция)
Участники Крымской войны (Франция)
Участники Австро-итало-французской войны
Участники Франко-прусской войны
Сенаторы Второй империи